Сельсоветы Новосибирской области — согласно современному законодательству, муниципальные образования (сельские поселения) муниципальных районов.

Описание 
Сельсоветы как сельские поселения в составе муниципальных районов были образованы Законом Новосибирской области от 02 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

В соответствии со ст. 5 Закона «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» от 16.03.2006 № 4-ОЗ все муниципальные образования, в том числе сельсоветы (сельские поселения), были включены в систему административно-территориального устройства. Объекты собственно административно-территориального устройства (сельсоветов в их числе нет) продолжают упоминаться в том же Законе об административно-территориальном устройстве и, в качестве единственных объектов, в Уставе, но фактически не существуют. В Реестре, действовавшем с 2007 до 2018 года, сельсоветы указывались по муниципальным районам.

История 
Сельсоветы на территории Новосибирской области, как и по всей РСФСР в рамках СССР, в основном стали создаваться с 1920-х годов. С распадом СССР сельсоветы были сохранены и до муниципальной реформы определялись как административно-территориальные единицы (муниципальные образования), в фиксированных границах, на территории которых находится один или несколько сельских населённых пунктов.

Со времён СССР на территории Новосибирской области существуют два сельсовета с дачными посёлками и один с курортным посёлком в составе. В СССР эти населённые пункты не были отнесены к посёлкам городского типа, по законодательству Новосибирской области они охарактеризованы как городские населённые пункты, но продолжают в Росстате учитываться как сельские. Указанные сельсоветы выделены светло-серым цветом.

Список

Переименованные сельсоветы

Территориальные обмены 
Сокращения:
 АТЕ — административно-территориальная единица;
 грз — город районного значения;
 рп — рабочий посёлок;
 п. — посёлок.

Включение бывших рабочих посёлков в сельсоветы

См. также 
 Административно-территориальное деление Новосибирской области
 Населённые пункты Новосибирской области
 Городские населённые пункты Новосибирской области

Примечания 

Списки:Новосибирская область
Новосибирск
География Новосибирской области
Сельские администрации России